Babilònia, estat antic
 Babilònia, ciutat o Babilim, capital de l'estat de Babilònia i important ciutat de Sumèria/Baixa Medopotàmia
 Babilònia àrab o Babil llogaret àrab a l'antiga Babilònia
 Província de Babil o Babilònia, província d'Iraq
 Babilònia (Egipte), ciutat d'Egipte
 Babilònia programa d'IB3 presentat per Maria de la Pau Janer.